La Voleybol 1. Ligi 2010-2011, 27ª edizione della massima serie del campionato turco di pallavolo femminile, si è svolta dal 21 novembre 2010 all'11 maggio 2011: al torneo hanno partecipato dodici squadre di club turche e la vittoria finale è andata per la terza volta consecutiva al .

Regolamento
La competizione prevede che tutte le squadre si incontrino in due volte in gironi di andata e ritorno, al termine dei quali le prime otto si appresteranno a disputare i play-off, mentre le ultime retrocedono.

Squadre partecipanti
Al campionato di Voleybol 1. Ligi 2010-2011 partecipano 12 squadre di club turche, tra queste il  e il  sono state promosse al termine della Voleybol 2. Ligi 2009-10.

Formazioni

Campionato

Regular season

Classifica

Risultati

Play-off

Tabella

Risultati

Quarti di finale

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Semifinali

Gara 1

Gara 2

Finale

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Premi individuali

Verdetti

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2010
Pallavolo nel 2011
Sultanlar Ligi